Dit is een lijst van voormalige gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant (België), gebaseerd op de lijst van gemeenten sinds 1831. 

 AG: Aanhechting van de volledige gemeente of het overblijvende deel.
 AP: Aanhechting van een deel van de gemeente.
 G: In de rechtse kolom zijn dit de huidige bestaande gemeenten, samen met de nieuw gecreëerde gemeenten in de blauwe kleur.
 GA: Grensaanpassingen tussen twee gemeenten, deze zijn dan ook in de beide richtingen opgenomen.
 GNV: Naamsverandering van een gemeente.

Vlaams-Brabant
 
Voormalige